Acrodermatitis chronica atrophicans
 Acrodermatitis enteropathica